Сезон 1936 (весна) стал для ЦДКА 1-м в чемпионате СССР по футболу. С 1936 года в СССР вместо всесоюзных турниров сборных команд городов начали проводиться соревнования команд добровольных спортивных обществ профсоюзов и ведомственных спортивных обществ на первенство страны. Таким образом был организован всесоюзный чемпионат по футболу. Первые два сезона прошли весной и осенью 1936 года соответственно.

Весенним чемпионом 1936 года и самым первым чемпионом СССР стало московское Динамо, одержав все 6 побед.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Соревнования

Чемпионат СССР

Турнирная таблица

Кубок СССР

1/32 финала

1/16 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Примечания 

1936
ЦДКА Москва